Doina ist der Name mehrerer Orte
 in Rumänien:
 Doina (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Doina (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 in der Republik Moldau:
 Doina (Cahul), Gemeinde im Kreis Cahul

Doina ist ein rumänischer weiblicher Vorname, siehe Doina (Vorname)

Doina bezeichnet:
 Doina (Musik), eine rumänische Volksmusikrichtung
 Doina (Film), einen rumänischen Kurzfilm aus dem Jahr 2010
 Doina (Rebsorte), eine Rebsorte

Siehe auch:
 Deuna